У́лица Мори́са Торе́за, у́лица Торе́за — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь Мориса Тореза.

Россия 
 Улица Мориса Тореза — улица в Димитровграде.
 Улица Мориса Тореза — улица в Евпатории.
 Улица Мориса Тореза — улица в Копейске.
 Улица Тореза — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Мориса Тореза — улица в Новокузнецке.
 Улица Мориса Тореза — улица в городе Самаре.
 Проспект Тореза — проспект в Санкт-Петербурге.
 Улица Мориса Тореза — улица в городе Туле.
 Улица Мориса Тореза — улица в городе Тюмени.

Украина 
 Улица Мориса Тореза — прежнее название Березановской улицы в Днепре.
 Улица Тореза — улица в Донецке.
 Улица Мориса Тореза — прежнее название улицы Дружбы в Жмеринке.
 Улица Мориса Тореза — прежнее название Рассветной улицы в Кременчуге.
 Улица Мориса Тореза — прежнее название Лавандовой улицы в Кропивницком.
 Улица Мориса Тореза — улица в Лисичанске.
 Улица Мориса Тореза — прежнее название улицы Юрия Лавриненко в Харькове.
 Улица Мориса Тореза — прежнее название улицы Ярослава Мудрого в Черновцах.

Казахстан 
 Улица Мориса Тореза — прежнее название улицы Владимира Радостовца в Алма-Ате.